Я́нис Ме́дыньш (, в русском написании также Мединьш, Мединь, Медынь; ) — латышский композитор и дирижёр, один из основоположников латышской национальной оперы и балета.

Биография 
Отец — Юрис Медыньш — был военным музыкантом в русской армии, играл на кларнете. Братья — Язеп и Екабс — также стали композиторами.

В 1901—1908 годах учился в Рижском институте музыки Эмиля Зигерта в классах скрипки, виолончели и фортепиано.

Дебютировал в 1912 году.

Дирижёр оркестра Рижского латышского театра и Латышской оперы (до 1928 года), в 1928—1944 годах — главный дирижёр симфонического оркестра и музыкальный руководитель Латвийского радио.
 
В 1921—1944 года преподавал в Латвийской консерватории, с 1929 года — профессор.

С 1944 по 1948 год жил в Германии, с 1948 года — в Стокгольме, в 1965 году приезжал на полгода в Ригу.

Сочинения 
 Огонь и ночь (), опера, 1921 год, вторая редакция — 1927,
 Боги и люди (), опера, 1922 год,
 «Мальчик с пальчик» («Спридитис», ), опера, 1927 год,
 Баловница (), опера, 1939 год,
 Победа любви (), балет, 1935 год,
 Стальные крылья (), балет, 1936 год.
 симфония (1913)
 4 оркестровые сюиты (1922, 1927, 1934, 1938)
 симфонические поэмы «Иманта» (1924), «Голубая гора» (1927)
 Концерт для фортепиано с оркестром (1928)
 струнный квартет (1946)
 хор, вокальные и инструментальные миниатюры.

Награды 
 Командор ордена Трёх звёзд
 Офицер ордена Трёх звёзд
 орден Трудового Красного Знамени (03.01.1956)

Ссылки 
 Каталог РГБ.
 Мединь Ян.
 Фото

Примечания 

Латыши в изгнании